Charles-Maurice Le Tellier (1642-1710) – arcivescovo cattolico francese
 François Michel Le Tellier de Louvois (1641-1691) – politico francese
 Hervé Le Tellier (1957) – scrittore, poeta e linguista francese
 Louis Charles César Le Tellier (1695-1771) – generale francese
 Michel Le Tellier (1603-1685) – politico francese

Pagine correlate
Tellier